Az Oakland Raiders AFL-ben és NFL-ben lejátszott szezonjai:

Hivatkozások

NFL-csapatok szezonjai